Komintern – nome russo per indicare l'Internazionale Comunista

Navi 
 Komintern (incrociatore) – incrociatore protetto della Marina militare sovietica, varato nel 1902 per la Marina imperiale russa come Pámât' Merkúriâ e affondato nel 1942

Veicoli 
 Komintern – trattore d'artiglieria sovietico basato sul carro armato T-24

Geografia 
 Komintern (Territorio dell'Altaj) – centro abitato del Territorio dell'Altaj